

Personnalités 

 Louis-Athanase Rendu (1777-1861), magistrat français ;
Ambroise Rendu (1778-1860), universitaire français, frère du précédent ;
 Ambroise Rendu (1820-1864), avocat au Conseil d'État et à la cour decessation, fils du  précédent 
Ambroise Rendu (1847-1934), avocat et homme politique français, fils du précédent ;
 Ambroise Rendu (1874-1973), homme politique français, fils du précédent ;
 Marc Ambroise-Rendu (né en 1929), journaliste français, Petit-fils du précédent.
 Anne-Claude Ambroise-Rendu (née en 1960), historienne française, fille du précédent.
 Eugène Rendu (1824-1902), administrateur et homme politique français, fils d'Ambroise (1778-1860) 
Victor Rendu (1809-1877), ampélographe français, cousin des précédents.
Henri Rendu (1844-1902), médecin français, fils du précédent ;
Armand Rendu (1844-1905) archiviste et homme politique français, cousin du précédent ;

Sœur Rosalie Rendu (Jeanne Marie Rendu) (1786-1856), bienheureuse catholique ;
 Louis Rendu (1789-1859), Évêque d'Annecy ; 
 Henri Rendu (1915-1944), compagnon de la Libération ;
 Christian Rendu (1919-2017), résistant, journaliste et historien français.

Noms communs 
 Le rendu est un processus informatique calculant une image bidimensionnelle.

Toponyme
 Glacier Rendu (Alaska)
 Mont Rendu (Antarctique)